Robert Germain est le nom de trois personnes :
 Robert Germain, ministre de la Santé publique d'Haïti ;
 Robert Germain, (1925-2004 ) footballeur.